Kielanoprion elleri är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Wrona 1973. Kielanoprion elleri ingår i släktet Kielanoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
elleri